Roger Mortimer (eller Roger de Mortimer) var namnet på flera medlemmar av släkten Marcher, en mäktig normandisk ätt bosatt på gränsen mellan  England och Wales under 1200-talet och 1300-talet. De gifte in sig i den lokala walesiska adeln.
Roger Mortimer (1231-1282) 1.e Baron Wigmore, farfar till 2
Roger Mortimer (1287 - 1330), 1:e earl av March, (Isabella av Frankrikes allierade), sonson till 1, farfar till 3
Roger Mortimer (1328–1360) 2:e earl av March, sonson till 2
Roger Mortimer (1374–1398) 4:e earl av March, sonson till 3, Rikard II:s tronarvinge.